Волжанин ВЭТА, ВЭТА-6272 — это троллейбус созданный в 2010 году на волгоградском заводе по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА» при участии инженеров МУП «Метроэлектротранс». При этом цельный металлический кузов был изготовлен на заводе «Волжанин» в городе Волжский.

Особенностями этой модели являются полностью новое экономичное оборудование (например, двигатель и система управления произведены в Чехии), которое позволит экономить до 30 % электроэнергии, а также предельно низкий пол, который так необходим при посадке в троллейбус инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Показ этой модели с участием главы администрации города произошёл 27 февраля 2010 года в Волгограде на троллейбусной остановке «Больничный комплекс».

Сертификат на производство этой модели получен в Москве в ЗАО «НИИ городского электротранспорта», где отметили высокое качество новой модели.

В 2017 году троллейбус был списан.

См. также 
Электрон Т19

Ссылки 
 МУП «Метроэлектротранс» представило новый троллейбус
 В фотогалерее ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ 

Троллейбусы России